UAB steht für:
 Union Aktiv Brigittenau, ein Sportverein in Wien-Brigittenau
 Autonome Universität Barcelona (Universidad Autónoma de Barcelona), eine 1968 gegründete Universität nahe der spanischen Stadt Barcelona
 University of Alabama at Birmingham, die 1969 gegründete, mit 17.600 Studenten zweitgrößte Hochschule des University of Alabama System
 Unix Appletalk Bridge
 Uždaroji akcinė bendrovė (Geschlossene Aktiengesellschaft), eine Aktiengesellschaft nach litauischem Recht, an der sich andere juristische oder natürliche Personen mit einer Kapitaleinlage beteiligen
 Incirlik Air Base (IATA-Code)

UaB steht für:
 Urlaub am Bauernhof, ein Verein und die Marke, unter der in Österreich der Tourismussparte Privatquartiere auf Bauernhöfen angeboten werden

UAB